De Martini ist der Familienname folgender Prsonen:

 Angelo De Martini (1897–1979), italienischer Radsportler
 Susy De Martini (* 1952), italienische Politikerin